James Lawrence Brooks (1940), Amerikaans regisseur
Andrew James Lawrence (1988), Amerikaans acteur
James Alexander Lawrence (1992), Engels voetballer
James Lawrence Levine (1943), Amerikaans dirigent